Quaal ist der Name folgender Ortsteile:

 Quaal (Bobitz), Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Quaal (Riepsdorf), Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Quaal (Rohlstorf), Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:

 Qual